Velika nagrada Brazilije je lahko:

Velika nagrada Brazilije, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Brazilije, motociklistična dirka